Coulombiers puede referirse a: 

 Coulombiers, comuna francesa situada en Sarthe.
 Coulombiers, comuna francesa situada en Vienne.